Lo zingaro barone (Der Zigeunerbaron) – operetta di Johann Strauss II

Cinema
Lo zingaro barone (Der Zigeunerbaron) – film del 1927 diretto da Friedrich Zelnik
Zingaro barone (Zigeunerbaron) o Lo zingaro barone – film del 1935 diretto da Karl Hartl
Lo zingaro barone (Der Zigeunerbaron) – film del 1954 diretto da Arthur Maria Rabenalt
Der Zigeunerbaron – film del 1975 diretto da Arthur Maria Rabenalt

Note